Ниже представлен список вице-королей Сардинии в хронологическом порядке:

Арагонские вице-короли Сардинии

Испанские вице-короли Сардинии

Австрийские вице-короли Сардинии

Испанские вице-короли

Савойские вице-короли Сардинии

Источники 
  Вице-короли Сардинии

Примечания 

История Италии
История Сардинии
Вице-короли Сардинии